Чемпионат Испании по футболу 1967/1968 — 37-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 13-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 654 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»  — 9:1 (2-й тур, 16 сентября 1967 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Эспаньол» — «Реал Мадрид»  — 0:4 (19-й тур, 4 февраля 1968 года)
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Бетис»  — 8:0 (14-й тур, 31 декабря 1967 года)
 «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»  — 9:1 (2-й тур, 16 сентября 1967 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1968
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1967 году
Спорт в Испании в 1968 году